Duiker (beroep), beroepsduiken
Duiksport, met ademlucht onder water zwemmen
Vrijduiken, zonder hulp van lucht onder water zwemmen
Schoonspringen, met het hoofd vooruit in water springen
Nieuwjaarsduik, zwemmen in zee op nieuwjaarsdag
duiken (volleybal), gestrekt naar de vloer gaan bij volleybal
In figuurlijke zin: 
 ergens in duiken, zich ergens in verdiepen 
 wegduiken, zichzelf verstoppen